Bourbach ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haut-Rhin:

Bourbach-le-Bas
Bourbach-le-Haut

Siehe auch:
 Burbach